Miejscowości w USA:
 Elsmere – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Elsmere – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Kenton